Tucídides puede referirse a:

 (10137) Thucydides, un asteroide.
 Tucídides, hijo de Oloro, historiador griego.
 Tucídides, hijo de Melesias (siglo V a.C.), político ateniense.
 Tucídides de Farsalia, próxeno de los atenienses.
 Tucídides, militar romano.